Ку Сема́н Ку Хуссе́йн (; род. 10 января 1960, Кангар) — малайзийский журналист, кинокритик, блоггер.

Краткая биография 
В 1984 г. поступил на работу в газету «Утусан Мелайю» (позднее «Утусан Малайсия»), в которой проработал 32 года, достигнув положения редактора. Ушел из газеты в марте 2016 г. в связи с несогласием с политикой правительства партии ОМНО, органом которой является эта газета. При этом отказался от должности исполнительного директора пресс-холдинга, которому принадлежит это издание Был политическим обозревателем, под псевдонимом Аванг Селамат вел свою рубрику по актуальным политическим проблемам «Заметки Аванга Селамата». Много писал о культуре, литературе, театре и кинематографе. В 2013—2016 гг. являлся членом Попечительского совета Национальной Академии искусства и наследия Малайзии (ASWARA). После ухода из газеты стал блоггером. С 27 сентября 2018 г. по 3 мая 2019 г. вел в той же газете рубрику «С вершины горы» (опубликовал около 30 статей).

Награды 
 Премия лучшему кинокритику (Anugerah Pengkritik Filem Terbaik, 1986).
 Государственная премия за лучшую книгу года (Anugerah Buku Negara, 2019).

Публикации 
 KKBS lancar Bulan Budaya mulai 1 Ogos // Adat Resam dan Kebudayaan 1986.
 Jambatan budaya antara Sabah dan Semenanjung // Adat Resam dan Kebudayaan 1986.
 Berpesta untuk memenuhi Wawasan 2020 // Adat Resam dan Kepercayaan Jilid 2 1991.
 «As Is» hidup yang penuh prejudis. Kuala Lumpur: Utusan Publications 1992.
 Pelapis kuda kepang // Adat Resam dan Kebudayaan. 1993.
 Penjajahan Barat melalui filem // Mastika, 32; Dis. 1993
 Temu puisi III: manifestasi dua seni. Kuala Lumpur: Utusan Publications 1994.
 Mengimbas filem Melayu abad 20 // Massa, 218: 57; 4 Dis. 1999.
 Shahnon: meninggalkan gaya konvensional //Massa, 4(188): 30-31; 14 Mei 1999.
 Hamzah Hussin: antara sastera dengan filem. Kuala Lumpur: Utusan Publications, 2007.
 Analogi Akar, Pokok dan Rasuah // Politik: artikel-artikel integriti: 2000—2008. Ed. Anis Yusal Yusoff, Zubayry Abady Sofian. Kuala Lumpur: Utusan Publications, 2008, p. 36-41.
 Norhisham Mustaffa: drama radio wadah berkarya // Seminar Pengkaryaan Sasterawan Norhisham Mustaffa, (2008: Kelantan): 7ms
 Yasmin Ahmad peneraju filem berwajah Malaysia // Dewan Budaya, Jil. 31 bil. 09 (Sept. 2009), ms. 56-58
 Pentingnya mise en scene dalam filem. Kuala Lumpur: Utusan Publications, 2012.
 Sastera dan Media: Cabaran dan Peluang // Sastera Teras Negara Bangsa. Ed. Mohamad Saleeh Rahamad, Rozlan Mohamed Noor. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan & Buku Malaysia, 2015, p. 387—394.
 Anekdot Ku Seman: Kayu Hulu Kapak. Editor Mohd Rozlan Mohamed Noor. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan & Buku Malaysia, 2018.

Семья 
 Отец Ку Хуссейн (ум. 1998)
 Мать Рукия бинти Матт Иса (ум. 2008)
 Дети: Ку Амирул, Ку Нурул Изза, Ку Нурул Афика

Примечания 

Журналисты Малайзии
Блогеры Малайзии
Кинокритики Малайзии